Bernardić ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Bernardić (* 1980), kroatischer Politiker (SDP)
 Drago Bernardić (1912–1996), jugoslawischer Opernsänger (Bass)